Csehország
 Otradov, település a Chrudimi járásban
 Otradov, Zvěstov településrésze a Benešovi járásban